Coppermine – rzeka w Kanadzie
 Coppermine (ob. Kugluktuk) – miejscowość w Kanadzie, w terytorium Nunavut
 Coppermine – nazwa kodowa procesora Pentium III firmy Intel